Air Force One, az Amerikai Egyesült Államok elnökét szállító repülőgép hívójele
Boeing VC–25 elnöki repülőgép
Az elnök különgépe című film eredeti címe
Air Force 1, a Nike által gyártott sportcipő